Het ATP-toernooi van Viña del Mar (officieel het Royal Guard Open Chile) van 2014 vond plaats van 3 tot en met 9 februari 2014 in het Chileense Viña del Mar. Het toernooi werd gespeeld op gravelbanen van de Club Naval de Campo las Salinas.

Het enkelspel werd gewonnen door Fabio Fognini. Hij versloeg in de finale Leonardo Mayer met 6-2 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Oliver Marach en Florin Mergea. Zij versloegen in de finale Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud met 6-3 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

ATP-toernooi van Viña del Mar
Viña del Mar